Filippo Grandi (1957) – diplomatico e funzionario italiano
 Filippo Grandi (1792-1877) – politico, avvocato e patriota italiano
 Filippo Grandi (1922) – politico e avvocato italiano